Айріс Вестман (англ. Iris Westman; 28 серпня 1905, Анета, Північна Дакота, США — 3 січня 2021) — американська супердовгожителька, педагогиня.
 Карл Вестман (20 лютого 1866, Уппсала — 23 січня 1936, Стокгольм) — шведський архітектор, художник і кресляр.